Хорст Во́льтер (; родился 8 июня 1942 года) — немецкий футболист, играл на позиции вратаря.

Карьера 

Один из самых знаменитых  вратарей брауншвейгского «Айнтрахта». Играл за клуб девять лет, за это время провёл 195 игр. Всего в бундеслиге выходил на поле 243 раза. Вызывался в сборную Германии, за которую сыграл 13 матчей и стал бронзовым призёром ЧМ-1970.

Статистика по сезонам в Бундеслиге

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Герта» Берлин